E néven ismert személyek:

 Gusztáv svéd királyi herceg (Gustav Gustavsson av Wasa, 1799–1877), IV. Gusztáv király fia (Holstein-Gottrop-ház), 1837-től trónkövetelő.

 Gusztáv svéd királyi herceg (Frans Gustaf Oscar av Sverige och Norge, 1827–1852), Uppland hercege, I. Oszkár király fia, zeneszerző (Bernadotte-ház).